Mides fou el nom de cinc reis de Frígia
 Mides I, segle IX aC
 Mides II rei a la primera meitat del segle VIII aC
 Mides III, rei vers 738 aC-695 aC 
 Mides IV, rei vers 670 aC 
 Mides V, vers 590 aC-vers 570 aC